La renonciation est l'acte de renoncer à quelque chose : 

 Dans le droit canonique de l'église catholique, la renonciation est l'abandon d'une charge dont la renonciation du pape
 Dans le droit civil, la renonciation est l'abdication, acte selon lequel une personne (souverain, fonctionnaire) renonce et cède d'elle-même sa fonction avant l'expiration du temps correspondant à l'exercice de celle-ci.
 Grande Renonciation masculine, nom donné à l'abandon du brillant, du raffiné ou du gai dans le vêtement masculin  
 En France
Renonciation à un titre minier
Renonciation en droit civil français
 En Irlande 
Renonciation et restitution, transformation de l'organisation politique au XVIe siècle